Шальвар-камиз () — третий эпизод четвёртого сезона американского драматического телесериала «Родина», и 39-й во всём сериале. Премьера состоялась на канале Showtime 12 октября 2014 года.

Сюжет 
Куинн (Руперт Френд) просят уйти из ЦРУ и подвергают диагностике и оценке его психического состояния. В сессии разбираются события, произошедшие в Исламабаде, где был убит Сэнди Бакман (Кори Столл). Куинн ссылается на "выбор", который он сделал в отношении Сэнди и Кэрри (Клэр Дэйнс), которые были в машине с ним в то время. Когда консультант спрашивает Куинна, состоит ли он и Кэрри в романтических отношениях, Куинн злится и выходит из комнаты.

Кэрри в Исламабаде и узнаёт, что Посольство находится в режиме изоляции. Тем не менее, она ускользает от охраны, а также от слежки разведки ISI и добирается до запасной базы, где ждут её надёжные союзники, Фара (Назанин Бониади) и Макс (Мори Стерлинг). Их цель - связаться с Айаном Ибрагимом (Сурадж Шарма). Фара пытается установить связь, посещая школу Айана, выдавая себя за журналистку из Лондона. Айан отказывается говорить с ней и немедленно уходит. Фара сообщает Кэрри, что Айан был напуган. Кэрри отмечает, что если кто-то заставил Айана молчать, то у него должна быть какая-то ценная информация.

На следующий день, Кэрри симулирует болезнь в туалете кафетерия, чтобы заманить Айана за помощью, так как он студент-медик. Когда Айан входит, Кэрри идентифицирует себя как шефа бюро Фары. Она говорит Айану, что она знает, что он в опасности, и просит его рассказать ей его историю. Кэрри предлагает его защиту, а также выбор продолжить обучение в Англии или США. Айан никак не отвечает. Кэрри даёт ему свою карту, когда она уходит.

Дар Адал (Ф. Мюррей Абрахам) противостоит Куинну в его квартире. Хозяйка квартиры Куинна (Эмили Уокер) подслушивает их разговор. Между ними позже происходит драка и она говорит Куинну, что он не заслуживает того, что произошло с ним.

Куинн, безустанно смотрящий любительскую видео съёмку беспорядка, из-за которого умер Сэнди, замечает человека в паре видео, который носит наушник. Куинн понимает, что этот инцидент был спланирован, и звонит Кэрри с этой новостью. Кэрри отвечает, что ей нужен Куинн в Пакистане больше, чем когда-либо, так как здесь никого нет, кому она может доверять. Куинн нехотя соглашается пойти.

Производство 
Режиссёром стала исполнительный продюсер Лесли Линка Глаттер, а сценаристом стал исполнительный продюсер Александр Кэри.

Реакция

Реакция критиков 
Кори Баркер из TV.com назвал его "умеренным эпизодом, в котором была большая польза почти ото всех в составе" и высоко оценил выступление Руперта Френда. Соня Сарайя из The A.V. Club дала эпизоду оценку "A-", сказав, что он "ещё больше заинтриговал и жду, что дальше произойдёт в «Родине» больше, чем я когда-либо видела в предыдущем сезоне и более".

Рейтинги 
Эпизод посмотрели 1.22 миллиона зрителей, снизившись по сравнению с премьерой, у которой было 1.61 миллион зрителей.

Примечания

Ссылки 
 "Шальвар-камиз" на Showtime
 
 

Эпизоды телесериала «Родина»